LMZ steht für
 Landesmedienzentrum, siehe Medienzentrum
 insbesondere Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, siehe auch Fotoarchiv des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg
 das Laser-Medizin-Zentrum, siehe Laser- und Medizin-Technologie Berlin
 den IATA-Code des Flughafens von Palma (Mosambik)
 die Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale, ein Verlag aus Zollikofen, Schweiz
 das Leningradsky Metallichesky Zavod, ein russisches Turbinenbauunternehmen
 das Leopold-Mozart-Zentrum, eine Musikhochschule in Augsburg

LMZ